Alfie steht für:

 Alfie, US-amerikanischer Spielfilm (2004)
 Alfie, Originaltitel des Spielfilms Der Verführer läßt schön grüßen (1966)
 die Titelfigur im Kinderfilm Alfie, der kleine Werwolf (2013)
 Alfie (Band), britische Rockband
 Alfie (Burt-Bacharach-Lied) von Burt Bacharach und Hal David (1965)
 Alfie (Lily-Allen-Lied) (2007)

Siehe auch:
 Alfi (Begriffsklärung)